Grimpe se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Georg Grimpe
 Georg von Grimpe